Cuerpo de Ingenieros puede hacer referencia a varias entidades y ámbitos de ingeniería:

En la ingeniería militar 
 Cuerpo de Ingenieros (rama militar)

España 
 Cuerpo de Ingenieros de la Armada
 Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
 Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército
 Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción

Otros 
 Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos
 Real Cuerpo de Ingenieros
 Cuerpo de Ingenieros de Combate de Israel
 Cuerpo de Ingenieros del Ejército de la India
 Real Cuerpo de Ingenieros de Canadá
 Real Cuerpo de Ingenieros de Australia

Histórico 
 Real Cuerpo de Ingenieros (Imperio español)
 Real Cuerpo de Ingenieros en el Río de la Plata
 Cuerpo de Ingenieros de la Capitanía General de Chile

En la ingeniería civil

España 
 Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado
 Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado
 Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado

Ficción 
 Cuerpo de Ingenieros de la Flota Estelar